Keesmaat ist der Name von

 Jennifer Keesmaat (* 1970), kanadische Stadtplanerin
 Joop Keesmaat (* 1943), niederländischer Schauspieler
 Leendert Keesmaat	(1911–1941), niederländischer Widerstandskämpfer
 Sylvia C. Keesmaat (bl 1999), britische Neutestamentlerin
 Welmer Keesmaat (* 1980), niederländischer Fotograf